Ivan Prpić ist der Name folgender Personen:

* Ivan Prpić (General) (1887–1967), jugoslawischer Offizier, 1942–1943 Generalstabschef des Hrvatsko domobranstvo
 Ivan Prpić (Mediziner) (1927–2019), jugoslawischer Mediziner